Draba spatulata  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Draba spatulata descrita por Bergeret es el Alyssum alpestre de L.
Draba spatulata descrita por Langsd. es el Draba verna de L.
Draba spatulata descrita por Langsd. ex Rchb. es el Draba verna de L.

Referencias